Горбачёва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Горбачёва, Анастасия Александровна (более известна как Гуськова; род. 1977) — российская волейболистка.
 Горбачёва, Вера Васильевна (1912—1944) — участница антифашистского подполья.
 Горбачёва, Виктория Сергеевна (род. 1995) — российская волейболистка.
 Горбачёва, Дарья Юрьевна (род. 1996) — российская гимнастка.
 Горбачёва, Елена Александровна (род. 1987) — российская футболистка.
 Горбачёва, Жанна Евгеньевна (1937—2018) — Герой Социалистического Труда.
 
 Горбачёва, Кира Анисимовна (1932—2013) — советская волейболистка, чемпионка мира.
 Горбачёва, Людмила Ивановна (1930—2010) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Горбачёва, Марина Николаевна (род. 1966) — российская футболистка.
 Горбачёва, Наталия Парфёновна (1906 — не ранее 1949) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Горбачёва, Наталья Ивановна (род. 1947) — советская метательница диска.
 Горбачёва, Наталья Николаевна (1959—2014) — российская писательница, поэтесса, журналист.
 Горбачёва, Ольга Александровна (род. 1988) — российская баскетболистка.
 Горбачёва, Раиса Максимовна (ур. Титаренко; 1932—1999) — общественный деятель, жена М. С. Горбачёва.
 Горбачёва, Татьяна Никифоровна (1930—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Горбачёва, Юлия Борисовна (1975—2004) — констебль кинологической службы подразделения быстрого реагирования отдела охраны правопорядка Пыхьяской префектуры полиции Эстонии, погибшая при исполнении служебных обязанностей.